Ramonda kan syfta på:

 Ramonda (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Ramonda (växter) – ett släkte växter